Альфа Етнікі 2003—04 — сезон Альфа Етнікі, 45 за номером загальногрецький чемпіонат. Ліга складалася з 16 команд, з яких 13 — учасники 2002—03 і три найкращі команди Бета Етнікі того ж сезону.

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Статистика Суперліги

2003 у футболі
2004 у футболі